Wheatfield steht für folgende Orte:

 Wheatfield (New York), USA
 Wheatfield (Indiana), USA
 Wheatfield (Virginia), USA
 Wheatfield (Oxfordshire), Großbritannien